Indianapolis 500 1986 je bila sedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 31. maja 1986.

Rezultati

1986 v športu
1986